

Cinema 
 Il cammino per Santiago (The Way) – film del 2010 diretto da Emilio Estevez

Musica 
 The Way – EP degli Anti Social Media del 2015
 The Way – singolo di Ariana Grande del 2013
 The Way – album dei Buzzcocks del 2014
 The Way – singolo dei Fastball del 1998
 The Way – album di Macy Gray del 2014
 The Way – album di Steve Lacy

Televisione 
 The Way – film per la televisione del 2006 diretto da Rod Holcomb

Videogiochi 
 The Way – videogioco del 2016 sviluppato da Puzzling Dream

Wrestling 
 The Way – stable attiva in WWE dal 2020, formata da Austin Theory, Candice LeRae, Indi Hartwell e Johnny Gargano.